Die Kernteilung, im Sinne der Teilung des Zellkerns einer eukaryotischen Zelle, kann auf zwei Arten erfolgen:

 Bei der Mitose (Karyokinese oder indirekte Kernteilung) sind die Tochterkerne genetisch identische Kopien des Mutterkerns.
 Bei der Meiose wird die Anzahl der Chromosomen halbiert. Dies geschieht im Rahmen der geschlechtlichen Fortpflanzung als Ausgleich für die Verdoppelung bei der Befruchtung.

Die Spaltung von Atomkernen wird hingegen als Kernspaltung bezeichnet.